Michel François peut désigner :
 Michel François (1906-1981), un historien français ;
 Michel François (1929-), un acteur, auteur de génériques et décorateur français ;
 Michel François (1956-), un sculpteur et artiste contemporain belge.
 Michel François (1957-2017), un colonel de l'armée haïtienne et criminel de guerre